Прва лига Републике Српске у фудбалу 2006/07. је дванаеста по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Првенство је почело 12. августа 2006.

Лига се као и у ранијима сезонама састоји од 16 клубова. Победник лиге се пласира у Премијер лигу. Из Прве лиге Републике Српске на крају сезоне испадају три најслабије пласиране екипе а у њу улазе три победника Друге лиге Републике Српске (Запад, Центар, Југ). У случају да из Премијер лиге испадају два клуба из Републике Српске онда у Другу лигу прелазе последње четири екипе.

У сезони 2006/07 у Прву лигу није испао ниједан клуб Премијер лиге, тако да су из Друге лиге Републике Српске ушла три клуба: ФК Дрина ХЕ из Вишеграда првак групе Југ, ФК Борац Шамац из Шамца првак грпе Центар и ФК Омладинац Моби‘С из Бањалуке првак групе Запад, уместо ФК Никос Канбера из Руданке и
ФК Слоге из Трна, који су испали из Прве лиге.

Првак Републике Српске у сезони 2006/07. је екипа Лакташа из истоименог места која прелази у Премијер лигу Босне и Херцеговине 2007/08.

Пошто су оба клуба која су испала из Премијер лиге из Републике Српске, у Другу лигу Репубублике Српске испадају последње четири екипе ФК Рудар из Приједора (Запад), Јединство из Брчког (Исток), ФК Гласинац из Сокоца (Југ) и Моби‘С из Бањалуке(Запад)

Клубови 
 Дрина ХЕ Вишеград - Првак Друге лиге Југ
 Борац Шамац Шамац - Првак Друге лиге Центар
 БСК Нектар Бања Лука
 Дрина (З) Зворник
 Моби‘С Бањалука - Првак Друге лиге Запад
 Фамос Војковићи
 Лакташи Лакташи 
 Козара Градишка
 Љубић Прњавор
 Младост Гацко
 Рудар П. Приједор
 Гласинац Соколац 
 Рудар У. Угљевик
 Слобода Нови Град
 Слога Добој
 Јединство Брчко

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
!align="left"| !!Борац (Ш)!!БСК Нектар!!Дрина З.!!Дрина ХЕ!!Фамос!!Козара!!Љубић!!Младост!!Слобода Н. Г.!!Слога!!Рудар У.!!Омлад.!!Лакташи!!Рудар П.!!Гласинац!!Јединство|-
|- 
!Борац Ш.
||XXX||3:3||0:0||1:0 ||2:0  ||2:1||6-0||2:0  ||0:0 ||3:0 ||2:1 ||5:2||(1:3) 0:3 ³||5:1  ||3:1  ||3:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!БСК Нектар
||1:1  || XXX ||1:0 ||1:1  ||1:0  ||2:1  ||2:0  ||3:0||3:1  ||0:0 ||0:0 ||1:0  ||1:1  ||3:1  ||1:0  ||1:0
|-
!Дрина З.
||0:0||3:0 || XXX ||1:0  ||2:0 ||6:0||2:0  ||1:0  || 3:0 ||1:1 ||1:1 ||8:0  ||1:0  ||1:0  ||0:1* ||2:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Дрина ХЕ
||2:4  ||2:1  ||1:2  || XXX ||2:0  ||2:0 ||2:1 ||1:0||2:0||1:1  ||3:0 ||5:1  ||1:2  ||2:0  ||3:0  ||1:0
|-
!Фамос
||2:1||3:1  ||2:0  ||2:1 ||XXX  ||1:1 ||2:0  || 1:1 ||2:1  ||3:0  ||0:0 ||9:0  ||2:1 ||2:1  ||1:0  ||1:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Козара
||3:0 ||0:0||3:2||0:3  ||5:0  ||XXX  ||4:0  || 2:0 ||3:2  ||1:0  ||2:0 ||2:1  ||1:2 ||3:1  ||1:0  ||3:1
|-
!Љубић
||2:0||2:0||0:0 ||2:1 ||2:0   ||1:0   ||XXX||3:0  ||2:0  ||0:2  ||1:0  ||1:0||0:2   ||2:1   ||2:1 ||2:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Младост
||2:1  ||2:0  ||1:0  ||3:0  ||2:1  ||0:0  ||1:0  ||XXX  ||6:3  ||2:3  ||1:2 ||4:2  ||1:0  ||1:0  ||2:0  ||3:0
|-
!Слобода
|| 1:2||1:1||0:2 ||2:0  ||3:0  ||1:0  ||2:0  ||2:1  ||XXX  ||1:0  ||2:0 ||6:0  ||1:0  ||2:1  ||4:1  ||4:0
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!Слога
||(0:1) 0:3 ¹||3:0 ||2:1  ||0:2  ||0:0  ||1:1  ||2:0||2:1  ||3:1  ||XXX  ||2:1 ||1:0  ||0:0  ||2:0  ||2:0  ||2:0
|-! 
!Рудар У.
||1:1  ||1:0  ||1:0  ||2:0  ||2:1  ||2:0  ||3:1  ||1:1  ||1:1  ||2:0  ||XXX ||2:0  ||2:1  ||2:0  ||0:1  ||0:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Моби‘С
||1:5  ||1:2  ||1:1||2:0  ||0:2  ||0:1 ||1:2  ||2:4   ||2:5||(1:2) 0:3²|| 0:6 ||XXX ||0:1  ||1:2  ||1:3 || 1:2
|-
!Лакташи
||2:1||1:1  ||2:0  ||3:1  ||3:0 ||3:2||1:0 ||4:2  ||3:2||1:0  ||0:0 ||5:0  ||XXX  ||1:0  ||1:0  ||1:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Рудар П.
||1:0   ||2:1  ||1:0  ||0:1  ||1:0  ||3:1  ||0:2  ||2:0  ||4:2  ||3:0  ||1:0 ||3:0  || 1:1 || XXX ||3:2  ||4:1
|-
!Гласинац
||0:3||2:1 ||3:1 ||2:0||2:0||1:0||1:1||2:0||1:0||2:1||1:2 ||4:0  ||0:0  || 2:0 || XXX ||1:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Јединство
||2:2  ||2:0 ||0:0  || 3:2 || 1:0 ||1:1 ||1:1 ||1:0  ||0:0  ||5:0  ||1:0 ||2:1||0:0 ||1:0  ||2:0|| XXX|-
|}

Напомене:
1 Фудбалери Слоге изазвали прекид у 38. минуту при резултату 0-1, утакмица регистрована службеним резултатом 0-3 за Борац.
2 Фудбалери Омладинца изазвали прекид у 39. минуту при резултату 1-2, утакмица регистрована службеним резултатом 0-3 за Слогу.
3 Фудбалери Борца изазвали у 28 колу прекид у 70. минуту при резултату 1-3, утакмица регистрована службеним резултатом 0-3 за Лакташе. Стадион Борца у Шамцу је суспендован. Борцу је одПриступљено 6. бодова, а утакмицу из последљег кола са Љубићем играо је у Лончарима .
 *Дрини (З) и Гласинцу је одузето по 6 бодова због сумње у намештање резултата.

 Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

 Листа стрелаца 
 19 голова 
Павић ФК Борац Шамац
 17 голова 
Поповић Слобода Нови Град
 14 головаДа. Лазић ФК Рудар Угљевик
 13 головаПеровић ФК Младост Гацко
 12 голова''' 
Б. Лукић ФК Слога Добој

Види још 
 Прва лига Републике Српске

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт  
 BiH soccer 

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2006/07.